SNL — аббревиатура, имеющая несколько значений:

 Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире») — вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC.
  — шотландская националистическая организация 1920-х годов.
 Store norske leksikon («Большая норвежская энциклопедия») — современная энциклопедия на норвежском языке (букмоле).
 Sandia National Laboratories.